

Persone 
 Agostino Luigi Devoto (1851-1923) – militare statunitense di origine italiana
 Andrea Devoto (1927-1994) – psichiatra italiano
 Bernard DeVoto (1897-1955) – storico e scrittore statunitense. 
 Antonio Devoto (1832-1916) – imprenditore, banchiere e filantropo italiano naturalizzato argentino.
 Francesca Devoto (1912-1989)–  pittrice italiana
 Giacomo Devoto (1897-1974) – linguista italiano, coautore del dizionario Devoto-Oli
 Giorgio Devoto – editore e politico
 Howard Devoto – musicista e cantante britannico. 
 Luigi Devoto (1864-1934) –  medico italiano

Altri significati 

 devoto – Una persona dotata di devozione verso qualcosa
Devoto – municipalità dell'Argentina nella provincia di Córdoba (dipartimento di San Justo)
Devoto – quartiere della città di Buenos Aires

Pagine correlate 

Devota